Patos (Albanië), een stad in het district Fier in de gelijknamige Albanese prefectuur
 Patos (gemeente in Brazilië), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraíba
 Patos (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Paraíba